Защи́та Грю́нфельда — шахматный дебют, начинающийся ходами: 
1. d2-d4 Кg8-f6  2. c2-c4 g7-g6  3. Кb1-c3 d7-d5.

Относится к полузакрытым началам. Введён в турнирную практику австрийским гроссмейстером Эрнстом Грюнфельдом в 1922 году в 4-й партии матча против Альберта Беккера.

Идея дебюта 
Защита Грюнфельда появилась через год после возникновения защиты Алехина и имеет с ней много общего. В обоих дебютах чёрные вынуждают белую пешку с темпом нападать на коня, после чего уступают центр, однако вскоре начинают контратаковать путём фигурного давления на центральные поля, а также подрыва пешек.

Появившаяся в 1920-е годы, защита не соответствовала принятым в то время шахматным законам, поэтому теоретики требовали её опровержения. Однако дальнейшее изучение дебюта обогатило его новыми стратегическими идеями и привело к глубокой и разносторонней разработке основных его продолжений. Вследствие этого дебют труден для изучения, и его рекомендуется играть лишь шахматистам, тяготеющим к сложной борьбе в партии.

История развития теории 

В двадцатые годы с позиционной точки зрения защита Грюнфельда считалась ошибочной, и первой попыткой её опровержения было следующее продолжение:
 4. cxd5 Кxd5 5. e4 Кxc3 6. bxc3

Перевес белых после такого продолжения считался очевидным, однако и у чёрных не было очевидных слабостей, что позволяло им закончить развитие фигур и начать контратаку.

Одним из первых вариантов за белых было развитие королевского коня на поле f3, однако чёрные уравнивали игру из-за возможного маневра Сс8-g4-f3. В 1936 году в партии Видмар — Алехин в Ноттингеме белые провели этот план, но не смогли добиться перевеса.

Через десять лет было установлено, что сначала нужно развивать королевского слона на поле c4, и уже после этого — коня на e2, что позволяло белым сохранить пешки в центре. Этот план в 50-е годы успешно применял за белых Давид Бронштейн, позже (когда был найден активный план с продвижением пешки f2-f4-f5) — Борис Спасский и Ефим Геллер.

Когда выяснилось, что захват пешками центра не даёт белым существенного преимущества, были продолжены поиски других способов создания пешечного центра. Так как основным недостатком предыдущего варианта являлась возможность чёрными разменять коней и без потери темпа активизировать своего королевского слона, появилась идея захвата центра без размена коней. Так, в партии Рагозин — Романовский в 1933 году белыми был создан пешечный центр без разменов, с получением преимущества в развитии, и долгое время этот вариант считался выгодным для белых.
 4. Kf3 Cg7 5. Фb3! dc 6. Фxc4 0-0 7. e4

Лишь в конце 40-х годов Василий Смыслов нашёл подходящий план игры за чёрных, связанный с маневром Кf6-d7-b6, после которого возникала позиция, исследованная множество раз и признанная приемлемой для чёрных.
 7. ..Сg4 8. Сe3 Кfd7!

Впоследствии были найдены и другие способы противостояния системе Рагозина, которую в дальнейшем назвали русской системой.

Варианты 
 4. c4хd5 Кf6хd5 5. e2-e4 Кd5хc3 6. b2хc3 Сf8-g7 (6. … c7-c5) 7. Сf1-c4 (7. Сf1-b5+) c7-c5 8. Кg1-e2! — основной вариант
 8. … c5хd4 9. c3xd4 Kb8-c6 10. Сc1-e3 0-0 (10. … b7-b5, 10. … Фd8-a5+) 11. 0-0 - Вариант Алехина 
 8. … 0-0 9. 0-0 - вариант Ботвинника 
 7. … 0-0 8. Кg1-e2 - вариант Симагина 
 5. Кс3-а4 - вариант Наданяна
 4. c4хd5 Кf6хd5 5. e2-e4 Кd5хc3 6. b2хc3  c7-c5 7 Кg1-f3  Сf8-g7 8 Лb1 в наше время весьма популярен . Например 8.. 0-0 9 Сe2 cd4 10 cd  Фa5 11Cd2 Фa2   (Вариант Гельфанда-Халифмана)
 4. Фd1-b3 (4. Фd1-a4+) - русская система 
 4. Кg1-f3 Сf8-g7 5. Фd1-a4+ (5. c4xd5 Kf6xd5 6. Фd1-a4+) - вариант Флора 
 4. Кg1-f3 Сf8-g7 5. Фd1-b3 d5xc4 6. Фb3xc4 0-0 7. e2-e4 c7-c6 - вариант Болеславского
 7. … Сc8-g4 8. Сc1-e3 Кf6-d7 вариант Смыслова
 7. … Кb8-c6
 7. … Кb8-a6 - вариант Рагозина
 7. … a7-a6 8. Фd1-b3 b7-b5 9. e4-e5 - венгерский вариант 
 Система с ранним развитием ферзевого слона белых
 4. Сc1-f4 Сf8-g7
 4. Сc1-g5 Кf6-e4!
 4. Кg1-f3 Сf8-g7 5. Сc1-g5 Кf6-e4
 4. Кg1-f3 Сf8-g7 5. e2-e3 — закрытая система
 5. … c7-c6 — вариант Шлехтера
 5. … 0-0 — вариант Ботвинника
 5. … 0-0 6. b2-b4 — вариант Макогонова
 5. … 0-0 6. c4xd5 Кf6xd5 7. Сf1-c4 — вариант Кереса
 5. c4xd5 Kf6xd5 6. Сc1-d2 0-0 7. Лa1-c1 Кd5-b6 — вариант Смыслова
 3. g2-g3 d7-d5 4. Сf1-g2 Сf8-g7 — система с фланговым развитием королевского слона белых
 5. c4xd5 Kf6xd5 5. Кg1-f3 0-0 6. c4xd5 Kf6xd5 7. 0-0 5. Кg1-f3 0-0 6. 0-0'''

Литература 
 
 Ежегодник «New in Chess», Нидерланды, 45/1997; 51/1999.

Полузакрытые дебюты